

Documentario 
 Heroin, documentario del 2017 diretto da Elaine McMillion Sheldon

Musica 
 Heroin – gruppo musicale statunitense
 Heroin – brano dei Velvet Underground del 1967, dall'album The Velvet Underground & Nico
 Heroin – singolo dei Buck-Tick del 1997
 Heroin – album di Z-Ro del 2010

Televisione 
 Shangyin (nota anche come Addicted Heroin o Heroin) – serie televisiva cinese del 2016

Pagine correlate 
Heroine